|-
|(64501)||2001 VZ65|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,191|| align=right|4,83|| align=right|4,274||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64502)||2001 VQ66|| align=right|15,7|| align=right|2,803|| align=right|0,112|| align=right|3,44|| align=right|4,692||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64503)||2001 VJ70|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,021|| align=right|11,27|| align=right|4,228||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64504)||2001 VO70|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,083|| align=right|3,79|| align=right|4,334||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64505)||2001 VP75|| align=right|17,3|| align=right|2,472|| align=right|0,135|| align=right|0,39|| align=right|3,885||MBA||15. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64506)||2001 VJ76|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,228|| align=right|12,98|| align=right|4,046||MBA||12. november 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64507)||2001 VH77|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|4,612||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64508)||2001 VR79|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,127|| align=right|6,00|| align=right|4,492||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64509)||2001 VL81|| align=right|15,1|| align=right|2,249|| align=right|0,157|| align=right|2,87|| align=right|3,373||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64510)||2001 VR81|| align=right|16,0|| align=right|2,704|| align=right|0,160|| align=right|10,40|| align=right|4,446||MBA||15. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64511)||2001 VT83|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,182|| align=right|5,27|| align=right|3,576||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64512)||2001 VD85|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,157|| align=right|1,96|| align=right|3,749||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64513)||2001 VL85|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,086|| align=right|6,36|| align=right|3,909||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64514)||2001 VT88|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,125|| align=right|13,72|| align=right|4,110||MBA||12. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64515)||2001 VE93|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,216|| align=right|12,11|| align=right|4,013||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64516)||2001 VD94|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,010|| align=right|12,49|| align=right|4,333||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64517)||2001 VH94|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,163|| align=right|12,39|| align=right|4,257||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64518)||2001 VK94|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,110|| align=right|13,40|| align=right|4,057||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64519)||2001 VQ96|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|16,47|| align=right|3,796||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64520)||2001 VF98|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|15,32|| align=right|4,194||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64521)||2001 VG98|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,224|| align=right|10,62|| align=right|3,561||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64522)||2001 VJ98|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,165|| align=right|13,57|| align=right|4,131||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64523)||2001 VA99|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,117|| align=right|17,46|| align=right|4,286||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64524)||2001 VB100|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,249|| align=right|23,33|| align=right|3,486||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64525)||2001 VU101|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,033|| align=right|6,95|| align=right|4,683||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64526)||2001 VE104|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,042|| align=right|1,80|| align=right|3,470||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64527)||2001 VF105|| align=right|15,4|| align=right|2,800|| align=right|0,037|| align=right|6,44|| align=right|4,684||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64528)||2001 VZ105|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,049|| align=right|2,26|| align=right|3,432||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64529)||2001 VV107|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,129|| align=right|3,89|| align=right|3,321||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64530)||2001 VF110|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,220|| align=right|1,26|| align=right|3,762||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64531)||2001 VE111|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,163|| align=right|3,84|| align=right|3,543||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64532)||2001 VB114|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,122|| align=right|5,47|| align=right|5,554||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64533)||2001 VR116|| align=right|15,9|| align=right|3,123|| align=right|0,178|| align=right|0,79|| align=right|5,518||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64534)||2001 VE117|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,119|| align=right|2,81|| align=right|3,435||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64535)||2001 VF117|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,147|| align=right|5,49|| align=right|5,467||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64536)||2001 VV117|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,074|| align=right|2,70|| align=right|4,032||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64537)||2001 VZ117|| align=right|16,8|| align=right|2,301|| align=right|0,098|| align=right|5,70|| align=right|3,490||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64538)||2001 VF118|| align=right|15,7|| align=right|2,181|| align=right|0,071|| align=right|2,98|| align=right|3,221||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64539)||2001 VJ118|| align=right|15,3|| align=right|3,154|| align=right|0,137|| align=right|3,55|| align=right|5,601||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64540)||2001 VR118|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,136|| align=right|6,07|| align=right|5,607||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64541)||2001 VZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,706|| align=right|0,052|| align=right|7,66|| align=right|4,451||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64542)||2001 VB120|| align=right|15,5|| align=right|3,039|| align=right|0,132|| align=right|2,95|| align=right|5,297||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64543)||2001 VK120|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,145|| align=right|4,73|| align=right|3,384||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64544)||2001 VD121|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,216|| align=right|17,28|| align=right|5,459||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64545)||2001 VB122|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,144|| align=right|8,68|| align=right|5,513||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64546)||2001 VJ122|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,210|| align=right|12,90|| align=right|3,808||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64547)||2001 WF|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,092|| align=right|7,34|| align=right|3,912||MBA||16. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(64548)||2001 WK1|| align=right|17,1|| align=right|2,139|| align=right|0,112|| align=right|1,40|| align=right|3,127||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64549)||2001 WO1|| align=right|17,0|| align=right|2,244|| align=right|0,148|| align=right|6,37|| align=right|3,360||MBA||18. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(64550)||2001 WJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|3,03|| align=right|3,671||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64551)||2001 WO9|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,425||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64552)||2001 WE15|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,184|| align=right|13,16|| align=right|4,353||MBA||17. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|64553 Segorbe||2001 WR15|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,151|| align=right|6,41|| align=right|3,595||MBA||24. november 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(64554)||2001 WG17|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,058|| align=right|1,07|| align=right|3,531||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64555)||2001 WA22|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,119|| align=right|13,16|| align=right|4,204||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64556)||2001 WB22|| align=right|14,8|| align=right|2,609|| align=right|0,026|| align=right|9,56|| align=right|4,214||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64557)||2001 WU25|| align=right|17,4|| align=right|2,227|| align=right|0,113|| align=right|5,01|| align=right|3,322||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64558)||2001 WH27|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,724||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64559)||2001 WU28|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,187|| align=right|4,64|| align=right|3,660||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64560)||2001 WB30|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|4,93|| align=right|3,439||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64561)||2001 WT31|| align=right|16,6|| align=right|2,613|| align=right|0,158|| align=right|6,78|| align=right|4,224||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64562)||2001 WX32|| align=right|15,5|| align=right|3,021|| align=right|0,084|| align=right|9,64|| align=right|5,251||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64563)||2001 WL35|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,016|| align=right|6,14|| align=right|4,499||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64564)||2001 WN35|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,142|| align=right|6,62|| align=right|5,400||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64565)||2001 WA36|| align=right|16,3|| align=right|2,441|| align=right|0,078|| align=right|4,54|| align=right|3,814||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64566)||2001 WD36|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,041|| align=right|7,32|| align=right|3,524||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64567)||2001 WB37|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,177|| align=right|6,04|| align=right|3,716||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64568)||2001 WK38|| align=right|15,6|| align=right|2,797|| align=right|0,201|| align=right|7,08|| align=right|4,676||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64569)||2001 WO38|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,087|| align=right|6,49|| align=right|3,340||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64570)||2001 WS38|| align=right|16,1|| align=right|2,198|| align=right|0,148|| align=right|6,54|| align=right|3,258||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64571)||2001 WT38|| align=right|14,9|| align=right|2,202|| align=right|0,105|| align=right|6,00|| align=right|3,267||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64572)||2001 WA39|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,208|| align=right|5,42|| align=right|4,128||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64573)||2001 WC40|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|3,309||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64574)||2001 WD40|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,075|| align=right|9,68|| align=right|3,484||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64575)||2001 WM40|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,120|| align=right|9,35|| align=right|3,996||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64576)||2001 WG41|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,159|| align=right|6,46|| align=right|3,421||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64577)||2001 WQ41|| align=right|14,7|| align=right|1,848|| align=right|0,088|| align=right|22,91|| align=right|2,512||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64578)||2001 WR44|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,057|| align=right|4,48|| align=right|3,796||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64579)||2001 WG47|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,138|| align=right|13,84|| align=right|4,589||MBA||16. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64580)||2001 WN50|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,099|| align=right|1,62|| align=right|5,566||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64581)||2001 WN64|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,126|| align=right|13,26|| align=right|4,112||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64582)||2001 WJ67|| align=right|16,9|| align=right|2,386|| align=right|0,170|| align=right|2,94|| align=right|3,684||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64583)||2001 WS84|| align=right|16,8|| align=right|2,691|| align=right|0,048|| align=right|0,39|| align=right|4,414||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64584)||2001 WW88|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|7,02|| align=right|3,746||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64585)||2001 WW91|| align=right|15,9|| align=right|2,151|| align=right|0,177|| align=right|4,85|| align=right|3,154||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64586)||2001 WJ94|| align=right|16,5|| align=right|2,612|| align=right|0,155|| align=right|0,91|| align=right|4,222||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64587)||2001 XA|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,263|| align=right|17,93|| align=right|4,357||MBA||1. december 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(64588)||2001 XX3|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,198|| align=right|22,25|| align=right|3,529||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64589)||2001 XN7|| align=right|15,0|| align=right|2,985|| align=right|0,128|| align=right|11,26|| align=right|5,157||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64590)||2001 XR7|| align=right|14,7|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|16,01|| align=right|4,867||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64591)||2001 XW7|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,221|| align=right|12,42|| align=right|4,256||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64592)||2001 XG8|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|12,54|| align=right|4,388||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64593)||2001 XN8|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,178|| align=right|8,51|| align=right|4,552||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64594)||2001 XO8|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,198|| align=right|6,14|| align=right|3,633||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64595)||2001 XO14|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,089|| align=right|11,81|| align=right|5,456||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64596)||2001 XC16|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,163|| align=right|1,97|| align=right|3,211||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64597)||2001 XF17|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,022|| align=right|8,37|| align=right|4,054||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64598)||2001 XN17|| align=right|14,6|| align=right|2,702|| align=right|0,115|| align=right|13,70|| align=right|4,440||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64599)||2001 XD19|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,117|| align=right|7,42|| align=right|3,554||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64600)||2001 XM20|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|6,24|| align=right|3,602||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64601)||2001 XW20|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,307|| align=right|6,69|| align=right|4,152||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64602)||2001 XE21|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,212|| align=right|4,54|| align=right|3,766||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64603)||2001 XC22|| align=right|16,3|| align=right|2,198|| align=right|0,152|| align=right|6,95|| align=right|3,259||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64604)||2001 XM22|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,040|| align=right|10,10|| align=right|4,489||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64605)||2001 XD23|| align=right|16,4|| align=right|2,715|| align=right|0,146|| align=right|9,46|| align=right|4,473||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64606)||2001 XF23|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,099|| align=right|5,24|| align=right|3,705||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64607)||2001 XG23|| align=right|15,9|| align=right|2,976|| align=right|0,081|| align=right|9,71|| align=right|5,132||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64608)||2001 XK23|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,172|| align=right|7,04|| align=right|3,799||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64609)||2001 XQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,076|| align=right|9,80|| align=right|4,319||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64610)||2001 XD25|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,108|| align=right|9,17|| align=right|3,724||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64611)||2001 XA26|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,090|| align=right|10,51|| align=right|4,443||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64612)||2001 XH26|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,128|| align=right|5,27|| align=right|3,476||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64613)||2001 XP26|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,318|| align=right|9,97|| align=right|4,456||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64614)||2001 XW26|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,140|| align=right|4,58|| align=right|3,488||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64615)||2001 XW27|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|8,57|| align=right|3,733||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64616)||2001 XO28|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,070|| align=right|6,41|| align=right|3,564||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64617)||2001 XP28|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,206|| align=right|7,26|| align=right|3,420||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64618)||2001 XQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,180|| align=right|6,62|| align=right|3,439||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64619)||2001 XR28|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,140|| align=right|3,56|| align=right|3,989||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64620)||2001 XJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,597|| align=right|0,246|| align=right|4,42|| align=right|4,185||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64621)||2001 XE30|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,209|| align=right|13,79|| align=right|4,296||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64622)||2001 XO31|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,220|| align=right|1,56|| align=right|4,319||MBA||14. december 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(64623)||2001 XU35|| align=right|14,0|| align=right|2,531|| align=right|0,161|| align=right|11,99|| align=right|4,026||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64624)||2001 XZ36|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|11,75|| align=right|4,262||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64625)||2001 XM41|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,060|| align=right|15,06|| align=right|4,337||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64626)||2001 XQ42|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,100|| align=right|7,18|| align=right|3,506||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64627)||2001 XD43|| align=right|15,1|| align=right|2,986|| align=right|0,069|| align=right|12,60|| align=right|5,159||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64628)||2001 XJ44|| align=right|15,6|| align=right|3,164|| align=right|0,091|| align=right|11,04|| align=right|5,628||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64629)||2001 XS45|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,055|| align=right|11,46|| align=right|4,401||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64630)||2001 XT45|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,151|| align=right|9,78|| align=right|4,483||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64631)||2001 XD46|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,073|| align=right|9,45|| align=right|5,322||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64632)||2001 XT46|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,171|| align=right|19,23|| align=right|5,343||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64633)||2001 XC48|| align=right|14,7|| align=right|2,705|| align=right|0,160|| align=right|13,47|| align=right|4,448||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64634)||2001 XU49|| align=right|16,8|| align=right|2,173|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|3,203||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64635)||2001 XH50|| align=right|15,6|| align=right|2,866|| align=right|0,006|| align=right|3,18|| align=right|4,852||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64636)||2001 XR50|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,162|| align=right|6,25|| align=right|3,888||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64637)||2001 XM51|| align=right|15,1|| align=right|3,021|| align=right|0,092|| align=right|12,33|| align=right|5,251||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64638)||2001 XT51|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|6,07|| align=right|3,453||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64639)||2001 XZ51|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,052|| align=right|3,86|| align=right|4,481||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64640)||2001 XB52|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,073|| align=right|4,03|| align=right|3,689||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64641)||2001 XC52|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,167|| align=right|1,77|| align=right|3,745||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64642)||2001 XK52|| align=right|15,2|| align=right|3,103|| align=right|0,149|| align=right|2,74|| align=right|5,466||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64643)||2001 XW52|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,051|| align=right|7,69|| align=right|3,717||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64644)||2001 XE53|| align=right|15,3|| align=right|2,997|| align=right|0,025|| align=right|11,51|| align=right|5,188||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64645)||2001 XM53|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,083|| align=right|5,74|| align=right|3,271||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64646)||2001 XN53|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,139|| align=right|13,31|| align=right|4,553||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64647)||2001 XQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,109|| align=right|2,34|| align=right|4,496||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64648)||2001 XD55|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,106|| align=right|3,46|| align=right|3,669||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64649)||2001 XS55|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,048|| align=right|8,02|| align=right|4,456||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64650)||2001 XT55|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,081|| align=right|2,37|| align=right|4,075||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64651)||2001 XS56|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|16,34|| align=right|4,567||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64652)||2001 XF57|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,171|| align=right|3,44|| align=right|3,609||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64653)||2001 XM57|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,167|| align=right|8,91|| align=right|4,596||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64654)||2001 XH58|| align=right|15,4|| align=right|3,144|| align=right|0,146|| align=right|1,63|| align=right|5,573||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64655)||2001 XG59|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,570||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64656)||2001 XL59|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,098|| align=right|3,40|| align=right|3,540||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64657)||2001 XP59|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,152|| align=right|3,94|| align=right|4,119||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64658)||2001 XR59|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,015|| align=right|9,79|| align=right|3,515||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64659)||2001 XW59|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,185|| align=right|3,60|| align=right|3,689||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64660)||2001 XH60|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,107|| align=right|2,89|| align=right|4,230||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64661)||2001 XJ60|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,139|| align=right|2,19|| align=right|4,598||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64662)||2001 XQ60|| align=right|16,5|| align=right|2,436|| align=right|0,178|| align=right|2,35|| align=right|3,801||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64663)||2001 XU60|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,117|| align=right|1,44|| align=right|3,740||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64664)||2001 XL61|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,174|| align=right|2,85|| align=right|5,517||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64665)||2001 XD62|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,168|| align=right|4,57|| align=right|3,567||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64666)||2001 XU62|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,147|| align=right|2,07|| align=right|4,238||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64667)||2001 XM63|| align=right|15,4|| align=right|3,069|| align=right|0,167|| align=right|0,36|| align=right|5,376||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64668)||2001 XR63|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,145|| align=right|4,39|| align=right|3,423||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64669)||2001 XV63|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|3,09|| align=right|3,769||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64670)||2001 XJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,184|| align=right|4,13|| align=right|3,496||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64671)||2001 XX64|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,531||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64672)||2001 XS65|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,089|| align=right|5,39|| align=right|3,559||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64673)||2001 XD66|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,221|| align=right|1,90|| align=right|4,171||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64674)||2001 XH66|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,167|| align=right|4,73|| align=right|3,386||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64675)||2001 XL67|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,195|| align=right|2,63|| align=right|3,385||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64676)||2001 XE68|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,285|| align=right|11,71|| align=right|3,757||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64677)||2001 XG68|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,195|| align=right|26,29|| align=right|4,146||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64678)||2001 XQ68|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,131|| align=right|12,52|| align=right|4,106||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64679)||2001 XU68|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,095|| align=right|5,15|| align=right|3,892||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64680)||2001 XJ70|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,115|| align=right|14,18|| align=right|4,173||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64681)||2001 XF71|| align=right|15,8|| align=right|2,926|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|5,004||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64682)||2001 XM71|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,195|| align=right|10,74|| align=right|4,508||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64683)||2001 XA72|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,161|| align=right|14,92|| align=right|5,576||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64684)||2001 XB72|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,125|| align=right|7,95|| align=right|4,305||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64685)||2001 XP72|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,105|| align=right|6,54|| align=right|3,713||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64686)||2001 XS72|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,151|| align=right|6,42|| align=right|3,792||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64687)||2001 XC74|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,067|| align=right|4,77|| align=right|3,820||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64688)||2001 XC77|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,079|| align=right|7,88|| align=right|5,217||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64689)||2001 XD79|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,138|| align=right|12,47|| align=right|4,405||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64690)||2001 XM79|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,049|| align=right|4,39|| align=right|3,729||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64691)||2001 XM80|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,015|| align=right|7,88|| align=right|4,587||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64692)||2001 XN81|| align=right|15,4|| align=right|3,092|| align=right|0,055|| align=right|11,05|| align=right|5,436||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64693)||2001 XV81|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,076|| align=right|5,53|| align=right|4,591||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64694)||2001 XL82|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,105|| align=right|13,28|| align=right|5,441||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64695)||2001 XQ82|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,118|| align=right|4,80|| align=right|4,101||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64696)||2001 XQ83|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,133|| align=right|1,77|| align=right|3,716||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64697)||2001 XD84|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,044|| align=right|6,98|| align=right|3,604||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64698)||2001 XY84|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,169|| align=right|2,38|| align=right|3,199||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64699)||2001 XY85|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|3,20|| align=right|3,435||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64700)||2001 XA86|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,113|| align=right|4,19|| align=right|5,482||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64701)||2001 XT86|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,199|| align=right|6,47|| align=right|3,394||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64702)||2001 XF87|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,131|| align=right|5,40|| align=right|4,493||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64703)||2001 XH87|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,051|| align=right|11,30|| align=right|5,327||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64704)||2001 XJ88|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,153|| align=right|12,47|| align=right|4,369||MBA||14. december 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64705)||2001 XB90|| align=right|16,1|| align=right|2,941|| align=right|0,116|| align=right|1,18|| align=right|5,042||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64706)||2001 XH90|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,105|| align=right|1,83|| align=right|4,143||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64707)||2001 XA91|| align=right|16,4|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|3,14|| align=right|4,106||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64708)||2001 XP94|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,040|| align=right|9,07|| align=right|5,147||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64709)||2001 XP95|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,078|| align=right|1,64|| align=right|4,429||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64710)||2001 XN96|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,33|| align=right|3,780||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64711)||2001 XM98|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,080|| align=right|11,08|| align=right|5,476||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64712)||2001 XE99|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,165|| align=right|3,52|| align=right|3,417||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64713)||2001 XK99|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,205|| align=right|4,42|| align=right|3,434||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64714)||2001 XP99|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,128|| align=right|2,69|| align=right|4,343||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64715)||2001 XY99|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,096|| align=right|5,91|| align=right|4,566||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64716)||2001 XA100|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,055|| align=right|10,77|| align=right|5,390||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64717)||2001 XH100|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|10,85|| align=right|5,132||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64718)||2001 XJ100|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,215|| align=right|3,13|| align=right|3,723||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64719)||2001 XA101|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,352||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64720)||2001 XJ101|| align=right|16,3|| align=right|2,717|| align=right|0,088|| align=right|3,48|| align=right|4,478||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64721)||2001 XP101|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,171|| align=right|2,24|| align=right|3,367||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64722)||2001 XJ105|| align=right|14,9|| align=right|3,150|| align=right|0,137|| align=right|0,09|| align=right|5,589||MBA||9. december 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64723)||2001 XS105|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|5,486||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64724)||2001 XW105|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,055|| align=right|6,40|| align=right|3,695||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64725)||2001 XL111|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,204|| align=right|8,90|| align=right|3,534||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64726)||2001 XX112|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,073|| align=right|10,26|| align=right|4,197||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64727)||2001 XW113|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,177|| align=right|4,57|| align=right|3,313||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64728)||2001 XC115|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|8,12|| align=right|4,548||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64729)||2001 XZ115|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,029|| align=right|13,70|| align=right|3,689||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64730)||2001 XL116|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|6,57|| align=right|3,460||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64731)||2001 XC118|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,030|| align=right|10,39|| align=right|5,654||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64732)||2001 XJ121|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,023|| align=right|1,37|| align=right|4,195||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64733)||2001 XD129|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,218|| align=right|4,66|| align=right|3,629||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64734)||2001 XY130|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,105|| align=right|3,41|| align=right|3,619||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64735)||2001 XV134|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|6,27|| align=right|3,551||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64736)||2001 XL137|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,152|| align=right|4,61|| align=right|3,564||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64737)||2001 XQ139|| align=right|16,1|| align=right|2,808|| align=right|0,069|| align=right|3,37|| align=right|4,704||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64738)||2001 XV142|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|3,557||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64739)||2001 XN144|| align=right|14,3|| align=right|4,003|| align=right|0,177|| align=right|3,50|| align=right|8,008||HLD||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64740)||2001 XP144|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,208|| align=right|6,19|| align=right|5,297||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64741)||2001 XP146|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|5,49|| align=right|3,621||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64742)||2001 XF147|| align=right|17,0|| align=right|2,344|| align=right|0,113|| align=right|1,74|| align=right|3,587||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64743)||2001 XW147|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|2,59|| align=right|3,860||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64744)||2001 XM148|| align=right|16,0|| align=right|2,166|| align=right|0,147|| align=right|3,59|| align=right|3,188||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64745)||2001 XV148|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,097|| align=right|4,37|| align=right|4,634||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64746)||2001 XR151|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,091|| align=right|6,74|| align=right|3,620||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64747)||2001 XE152|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,118|| align=right|3,11|| align=right|5,475||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64748)||2001 XE153|| align=right|15,6|| align=right|3,083|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|5,412||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64749)||2001 XJ153|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,123|| align=right|2,28|| align=right|5,722||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64750)||2001 XL156|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,189|| align=right|1,03|| align=right|3,693||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov